Ле-Тронке́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бальруа. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14714.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 751 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 486 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 378 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 378 активных жителей работали 346 человек (196 мужчин и 150 женщин), безработных было 32 (17 мужчин и 15 женщин). Среди 108 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 52 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Тронке 

Коммуны департамента Кальвадос